Tipografic Majuscul se poate referi la:

 Tipografic Majuscul, piesă de teatru din 2013, scrisă de Gianina Cărbunariu.
 Tipografic Majuscul,  film românesc din 2020, regizat de Radu Jude.